Voting ist der englische Begriff für:
 Abstimmung, in der Schweiz auch Referendum
 Wahl